Летница — топоним в Болгарии:
 Летница — город;
 Летница — община;
 Летница — село.
 Летница — в славянской мифологии (по Mater Verborum) — жена Перуна.
 Летница — охридская форель ().